Влади́мир Молча́нов:
 Молчанов, Владимир Алексеевич (род. 1949) — советский и украинский тренер по прыжкам в воду, Заслуженный тренер Украины.
 Молчанов, Владимир Ефимович (род. 1947) — советский и российский поэт, прозаик, журналист. 
 Молчанов, Владимир Кириллович (род. 1950) — советский и российский телеведущий, журналист, диктор.
 Молчанов, Владимир Константинович (род. 1961) — главный редактор телевизионной передачи «Своя игра».
 Молчанов, Владимир Николаевич (род. 1925) — советский учёный.